Hsü-chou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yibin (häradshuvudort i Kina), Sichuan, 
 Tongshan (häradshuvudort), Jiangsu, 
 Jiangguanchi, häradshuvudort, Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar